Campionatul African de Handbal Feminin este competiția oficială pentru senioarele naționalelor de handbal din Africa și are loc la fiecare doi ani. În plus față de încoronarea campioanei din Africa, competiția servește de asemenea și ca turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice și pentru Campionatul Mondial de Handbal. A început în 1974 și este cel mai vechi concurs de handbal continental. Campioana actuală este Angola.

Clasament

Rezultate

Top Medalii

Țări gazdă

Vezi și 

 Campionatul de Handbal Masculin din Africa

 Campionatul European de Handbal Feminin
 Campionatul European de Handbal Masculin

 Campionatul Mondial de Handbal Feminin
 Campionatul Mondial de Handbal Masculin

 Campionatul Pan American de Handbal Feminin
 Campionatul Pan American de Handbal Masculin

 Campionatul de Handbal Feminin din Asia
 Campionatul de Handbal Masculin din Asia

Referințe

Legături externe 
 Site oficial 
 Handball Africa Archive (todor66.com)

Competiții de handbal